Mutatoderma är ett släkte av svampar. Mutatoderma ingår i familjen Corticiaceae, ordningen Corticiales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Basidiesvampar
Mutatoderma